Gerlinde (auch Gerlind, Gerlindis) ist ein weiblicher Vorname aus dem Althochdeutschen. Mitunter auch Garlinde.

Seine Bedeutung setzt sich aus den Elementen ger (Speer, Wurfspieß) und linda (sanft, weich, mild) zusammen.

Heilige 
 Gerlind vom Elsass († um 715), Herzogin – Namenstag: 3. Dezember 
 Gerlinde von Sponheim († im 12. Jh. in Sponheim bei Bad Kreuznach), Reklusin – Namenstag: 26. Februar; mitunter wird in Kalendern auch der 13. Februar als Namenstag angegeben.

Namensträgerinnen 
 Gerlind Ahnert (1934–2007), deutsche Moderatorin, Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Gerlind vom Elsass, auch Gerlinde/Gerlindis Eticonides bzw. von Neustrien (* um 679; † um 715), Tochter von Eudes/Eudo von Aquitanien und Adela von Austrasien, verheiratet mit Adalbert, Herzog von Elsass, Mutter von Luitfried I., Graf im Nordgau
 Gerlinde Beck (1930–2006), deutsche Bildhauerin und Malerin
 Gerlinde Dill (1933–2008), österreichische Tänzerin und Choreographin
 Gerlinde Döberl (1951–1989), österreichische Schauspielerin
 Gerlinde Doberschütz (* 1964), deutsche Ruderin, 1988 Olympiasiegerin im Vierer mit Steuerfrau
 Gerlinde Glatzer (* 1950), deutsche Tischtennisspielerin
 Gerlinde Haid (1943–2012), österreichische Volksmusikforscherin
 Gerlinde Huber-Rebenich (* 1959), deutsche Altphilologin und Mittellateinische Philologin
 Gerlinde Jänicke (* 1973), deutsche Moderatorin und Synchronsprecherin
 Gerlinde Kaltenbrunner (* 1970), österreichische Extrembergsteigerin
 Gerlinde Kaupa (* 1952), deutsche Politikerin
 Gerlinde Kempendorff (* 1955), deutsche Sängerin, Dozentin, Kabarettistin, Schauspielerin und Moderatorin
 Gerlinde Locker (* 1938), Bühnen-, Film- und Fernsehschauspielerin
 Gerlinde Manz-Christ (* 1960), österreichische Diplomatin und Autorin
 Gerlinde Queißer (* 1947), deutsche Bildende Künstlerin (Plastikerin) und Innenarchitektin
 Gerlind Reinshagen (1926–2019), deutsche Schriftstellerin
 Gerlind Scheller (* 1967), deutsche Synchronschwimmerin
 Gerlinde Schlenker (* 1946), deutsche Mediävistin
 Gerlinde von Sponheim († im 12. Jh. in Sponheim bei Bad Kreuznach)
 Gerlinde Unverzagt (* 1960), deutsche Autorin und Journalistin

Anderes 
 (663) Gerlinde, ein von dem deutschen Astronomen August Kopff entdeckter Asteroid 

Weiblicher Vorname
Germanischer Personenname